Het ATP-toernooi van Düsseldorf 2013 (met de officiële naam Power Horse Cup) werd gespeeld van 19 tot en met 25 mei 2013. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Rochusclub in de Duitse stad Düsseldorf.

Het toernooi van 2013 trok 25.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Düsseldorf
2013